William Stoughton ist der Name folgender Personen:

* William Stoughton (Richter) (1631–1701), Oberster Richter und Kolonialgouverneur im kolonialen Massachusetts
 William L. Stoughton (1827–1888), US-amerikanischer Politiker